

Северн — місто, штат Північна Кароліна
 Северн — переписна місцевість, штат Меріленд